Провинция Саламанка () входит в автономное сообщество Кастилия-Леон и включает в себя 362 муниципалитета. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Саламанки также объединены в 12 комарок: Витигудино, Гихуэло, Кампо-де-Пеньяранда, Кампо-де-Саламанка, Ла-Армунья, Лас-Вильяс, Сьерра-де-Бехар, Сьерра-де-Франсия, Сьюдад-Родриго, Тьерра-де-Альба, Тьерра-де-Канталапьедра и Тьерра-де-Ледесма.

Провинция Саламанка занимает площадь в  км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Саламанка, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Саламанки — Сьюдад-Родриго (240,11 км²), а самый маленький — Лас-Касас-дель-Конде (1,26 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Саламанка, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Саламанка указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абусехо
 2 — Агальяс
 3 — Аигаль-де-лос-Асейтерос
 4 — Аигаль-де-Вильярино
 5 — Аларас
 6 — Альба-де-Тормес
 7 — Альба-де-Ельтес
 8 — Альконада
 9 — Альдеа-дель-Обиспо
 10 — Альдеасипресте
 11 — Альдеадавила-де-ла-Рибера
 12 — Альдеаленгва
 13 — Альдеануэва-де-Фигероа
 14 — Альдеануэва-де-ла-Сьерра
 15 — Альдеарродриго
 16 — Альдеаррубиа
 17 — Альдеасека-де-Альба
 18 — Альдеасека-де-ла-Фронтера
 19 — Альдеатехада
 20 — Альдеавьеха-де-Тормес
 21 — Альдеуэла-де-ла-Боведа
 22 — Альдеуэла-де-Ельтес
 23 — Альменара-де-Тормес
 24 — Альмендра
 25 — Анайя-де-Альба
 26 — Аньовер-де-Тормес
 27 — Арабайона-де-Мохика
 28 — Арапилес
 29 — Арседиано
 30 — Арментерос
 31 — Бабилафуэнте
 32 — Баньобарес
 33 — Барбадильо
 34 — Барбалос
 35 — Барсео
 36 — Барруэкопардо
 37 — Бехар
 38 — Беления
 39 — Бермельяр
 40 — Беррокаль-де-Уэбра
 41 — Беррокаль-де-Сальватьерра
 42 — Боада
 43 — Богахо
 44 — Боведа-дель-Рио-Альмар
 45 — Бринконес
 46 — Буэнамадре
 47 — Буэнависта
 48 — Кабеса-дель-Кабальо
 49 — Кабесабельоса-де-ла-Кальсада
 50 — Кабрерисос
 51 — Кабрильяс
 52 — Кальварраса-де-Абахо
 53 — Кальварраса-де-Арриба
 54 — Кальсада-де-Дон-Дьего
 55 — Кальсада-де-Вальдунсьель
 56 — Кампильо-де-Асаба
 57 — Канделарио
 58 — Канильяс-де-Абахо
 59 — Кантагальо
 60 — Канталапьедра
 61 — Кантальпино
 62 — Кантарасильо
 63 — Карбахоса-де-ла-Саграда
 64 — Карпио-де-Асаба
 65 — Карраскаль-де-Баррегас
 66 — Карраскаль-дель-Обиспо
 67 — Касафранка
 68 — Касильяс-де-Флорес
 69 — Кастельянос-де-Морискос
 70 — Кастельянос-де-Вильикера
 71 — Кастильехо-де-Мартин-Вьехо
 72 — Кастрас
 73 — Сепеда
 74 — Сереседа-де-ла-Сьерра
 75 — Сересаль-де-Пеньяоркада
 76 — Серральбо
 77 — Сеспедоса-де-Тормес
 78 — Чагарсиа-Медианеро
 79 — Сильерос-де-ла-Бастида
 80 — Сиперес
 81 — Сьюдад-Родриго
 82 — Кока-де-Альба
 83 — Кольменар-де-Монтемайор
 84 — Кордовилья
 85 — Кристобаль-де-ла-Сьерра
 86 — Диос-ле-Гварде
 87 — Доньинос-де-Ледесма
 88 — Доньинос-де-Саламанка
 89 — Эхеме
 90 — Эль-Арко
 91 — Эль-Бодон
 92 — Эль-Кабако
 93 — Эль-Кампо-де-Пеньяранда
 94 — Эль-Серро
 95 — Эль-Кубо-де-Дон-Санчо
 96 — Эль-Маильо
 97 — Эль-Мансано
 98 — Эль-Милано
 99 — Эль-Пайо
 100 — Эль-Педросо-де-ла-Армуния
 101 — Эль-Пино-де-Тормес
 102 — Эль-Сауго
 103 — Эль-Техадо
 104 — Эль-Торнадисо
 105 — Энсина-де-Сан-Сильвестре
 106 — Энсинас-де-Абахо
 107 — Энсинас-де-Арриба
 108 — Энсинасола-де-лос-Комендадорес
 109 — Эндриналь
 110 — Эскуриаль-де-ла-Сьерра
 111 — Эспадания
 112 — Эспеха
 113 — Эспино-де-ла-Орбада
 114 — Флорида-де-Льебана
 115 — Форфоледа
 116 — Фрадес-де-ла-Сьерра
 117 — Фреснедосо
 118 — Фресно-Альхандига
 119 — Фуэнтегинальдо
 120 — Фуэнтелианте
 121 — Фуэнтерробле-де-Сальватьерра
 122 — Фуэнтес-де-Бехар
 123 — Фуэнтес-де-Оньоро
 124 — Гахатес
 125 — Галиндо-и-Перауй
 126 — Галиндусте
 127 — Галисанчо
 128 — Гальегос-де-Арганьян
 129 — Гальегос-де-Сольмирон
 130 — Гарсибуэй
 131 — Гарсиернандес
 132 — Гарсиррей
 133 — Хехуэло-дель-Барро
 134 — Гольпехас
 135 — Гомесельо
 136 — Гвадрамиро
 137 — Гихо-де-Авила
 138 — Гихуэло
 139 — Эргихуэла-де-Сиудад-Родриго
 140 — Эргихуэла-де-ла-Сьерра
 141 — Эргихуэла-дель-Кампо
 142 — Инохоса-де-Дуэро
 143 — Оркахо-де-Монтемайор
 144 — Оркахо-Медианеро
 145 — Уэрта
 146 — Ируэлос
 147 — Итуэро-де-Асаба
 148 — Хусбадо
 149 — Ла-Аламеда-де-Гардон
 150 — Ла-Аламедилья
 151 — Ла-Альберка
 152 — Ла-Альбергериа-де-Арганьян
 153 — Ла-Аталайя
 154 — Ла-Бастида
 155 — Ла-Боуса
 156 — Ла-Кабеса-де-Бехар
 157 — Ла-Кальсада-де-Бехар
 158 — Ла-Энсина
 159 — Ла-Фрехенеда
 160 — Ла-Фуэнте-де-Сан-Эстебан
 161 — Ла-Ойя
 162 — Ла-Мата-де-Ледесма
 163 — Ла-Майя
 164 — Ла-Орбада
 165 — Ла-Пенья
 166 — Ла-Редонда
 167 — Ла-Ринконада-де-ла-Сьерра
 168 — Ла-Саграда
 169 — Ла-Сьерпе
 170 — Ла-Тала
 171 — Ла-Вельес
 172 — Ла-Видола
 173 — Ла-Сарса-де-Пумареда
 174 — Лагунилья
 175 — Ларродриго
 176 — Лас-Касас-дель-Конде
 177 — Лас-Вегильяс
 178 — Ледесма
 179 — Ледрада
 180 — Линарес-де-Риофрио
 181 — Лос-Сантос
 182 — Лумбралес
 183 — Мачакон
 184 — Макотера
 185 — Мадроньяль
 186 — Мальпартида
 187 — Мансера-де-Абахо
 188 — Мартиаго
 189 — Мартин-де-Ельтес
 190 — Мартинамор
 191 — Масуэко
 192 — Матилья-де-лос-Каньос-дель-Рио
 193 — Мембрибе-де-ла-Сьерра
 194 — Мьеса
 195 — Миранда-де-Асан
 196 — Миранда-дель-Кастаньяр
 197 — Могаррас
 198 — Молинильо
 199 — Монфорте-де-ла-Сьерра
 200 — Монлеон
 201 — Монлерас
 202 — Монсагро
 203 — Монтехо
 204 — Монтемайор-дель-Рио
 205 — Монтеррубио-де-Армуния
 206 — Монтеррубио-де-ла-Сьерра
 207 — Морасвердес
 208 — Морилье
 209 — Мориньиго
 210 — Морискос
 211 — Моронта
 212 — Мосарбес
 213 — Наррос-де-Маталайегва
 214 — Нава-де-Бехар
 215 — Нава-де-Франсиа
 216 — Нава-де-Сотробаль
 217 — Навакаррос
 218 — Навалес
 219 — Навальмораль-де-Бехар
 220 — Наваморалес
 221 — Наварредонда-де-ла-Ринконада
 222 — Навасфриас
 223 — Негрилья-де-Паленсия
 224 — Ольмедо-де-Камасес
 225 — Пахарес-де-ла-Лагуна
 226 — Паласиос-дель-Арсобиспо
 227 — Паласиосрубиос
 228 — Паленсия-де-Негрилья
 229 — Парада-де-Арриба
 230 — Парада-де-Рубиалес
 231 — Парадинас-де-Сан-Хуан
 232 — Пасторес
 233 — Педраса-де-Альба
 234 — Педросильо-де-Альба
 235 — Педросильо-де-лос-Айрес
 236 — Педросильо-эль-Рало
 237 — Пелабраво
 238 — Пеларродригес
 239 — Пелайос
 240 — Пеньякабальера
 241 — Пеньяпарда
 242 — Пеньяранда-де-Бракамонте
 243 — Пеньярандилья
 244 — Пералехос-де-Абахо
 245 — Пералехос-де-Арриба
 246 — Перения-де-ла-Рибера
 247 — Пероминго
 248 — Пинедас
 249 — Питьегва
 250 — Писарраль
 251 — Поведа-де-лас-Синтас
 252 — Посос-де-Инохо
 253 — Пуэбла-де-Асаба
 254 — Пуэбла-де-Сан-Медель
 255 — Пуэбла-де-Ельтес
 256 — Пуэнте-дель-Конгосто
 257 — Пуэртас
 258 — Пуэрто-де-Бехар
 259 — Пуэрто-Сегуро
 260 — Рагама
 261 — Ретортильо
 262 — Робледа
 263 — Роблиса-де-Кохос
 264 — Рольян
 265 — Саэлисес-эль-Чико
 266 — Саламанка
 267 — Сальдеана
 268 — Сальмораль
 269 — Сальватьерра-де-Тормес
 270 — Сан-Кристобаль-де-ла-Куэста
 271 — Сан-Эстебан-де-ла-Сьерра
 272 — Сан-Фелисес-де-лос-Гальегос
 273 — Сан-Мартин-дель-Кастаньяр
 274 — Сан-Мигель-де-Валеро
 275 — Сан-Мигель-дель-Робледо
 276 — Сан-Моралес
 277 — Сан-Муньос
 278 — Сан-Педро-де-Росадос
 279 — Сан-Педро-дель-Валье
 280 — Сан-Пелайо-де-Гварения
 281 — Санчон-де-ла-Рибера
 282 — Санчон-де-ла-Саграда
 283 — Санчотельо
 284 — Санкти-Спиритус
 285 — Сандо
 286 — Санта-Мария-де-Сандо
 287 — Санта-Марта-де-Тормес
 288 — Сантиаго-де-ла-Пуэбла
 289 — Сантибаньес-де-Бехар
 290 — Сантибаньес-де-ла-Сьерра
 291 — Сантис
 292 — Сардон-де-лос-Фрайлес
 293 — Сауселье
 294 — Сепулькро-Иларио
 295 — Секерос
 296 — Серрадилья-дель-Арройо
 297 — Серрадилья-дель-Льяно
 298 — Сьетейглесиас-де-Тормес
 299 — Собрадильо
 300 — Сориуэла
 301 — Сотосеррано
 302 — Табера-де-Абахо
 303 — Тамамес
 304 — Тарасона-де-Гварения
 305 — Тардагила
 306 — Техеда-и-Сегоюэла
 307 — Тенеброн
 308 — Террадильос
 309 — Топас
 310 — Тордильос
 311 — Торресменудас
 312 — Трабанка
 313 — Тремедаль-де-Тормес
 314 — Вальдекаррос
 315 — Вальдефуэнтес-де-Сангусин
 316 — Вальдеихадерос
 317 — Вальделакаса
 318 — Вальделахеве
 319 — Вальделоса
 320 — Вальдемьерке
 321 — Вальдерродриго
 322 — Вальдунсьель
 323 — Валеро
 324 — Вальехера-де-Риофрио
 325 — Вальсалабросо
 326 — Вальверде-де-Вальделакаса
 327 — Вальвердон
 328 — Весинос
 329 — Вега-де-Тирадос
 330 — Вентоса-дель-Рио-Альмар
 331 — Вильяфлорес
 332 — Вильягонсало-де-Тормес
 333 — Вильяльба-де-лос-Льянос
 334 — Вильямайор
 335 — Вильянуэва-дель-Конде
 336 — Вильяр-де-Арганьян
 337 — Вильяр-де-Сьерво
 338 — Вильяр-де-Гальимасо
 339 — Вильяр-де-ла-Егва
 340 — Вильяр-де-Пералонсо
 341 — Вильяр-де-Саманьего
 342 — Вильярес-де-ла-Рейна
 343 — Вильярес-де-Ельтес
 344 — Вильярино-де-лос-Айрес
 345 — Вильярмайор
 346 — Вильярмуэрто
 347 — Вильясбуэнас
 348 — Вильясдардо
 349 — Вильясеко-де-лос-Гамитос
 350 — Вильясеко-де-лос-Рейес
 351 — Вильясрубиас
 352 — Вильяверде-де-Гварения
 353 — Вильявьеха-де-Ельтес
 354 — Вильория
 355 — Вильоруэла
 356 — Вильвестре
 357 — Витигудино
 358 — Екла-де-Ельтес
 359 — Самарра
 360 — Самайон
 361 — Сарапикос
 362 — Сорита-де-ла-Фронтера

Примечания

Ссылки 

 
 

Саламанка
Саламанка